George Foulkes ist der Name folgender Personen:

* George Foulkes, Baron Foulkes of Cumnock (* 1942), britischer Politiker
 George Ernest Foulkes (1878–1960), US-amerikanischer Politiker